Kanethos () steht für:

Griechische Mythologie:
 Kanethos (Vater des Skiron)
 Kanethos (Sohn des Lykaon)
 Kanethos (Sohn des Abas)

Antike Geographie:
 Kanethos (Hügel), einen Hügel auf dem Gebiet der Stadt Chalkis